Юлий Хмельницкий: Хмельницкий, Юлий Осипович (1904—1997) — актёр и театральный режиссёр, народный артист России..